Гельмут Шлирбах (; 17 июня 1913, Оффенбах, Германская империя — 21 марта 2005, Оффенбах, Германия) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, руководитель гестапо в Страсбурге.

Биография 
Гельмут Шлирбах родился 17 июня 1913 года. Изучал право и после сдачи первого государственного экзамена в 1935 году проходил юридическую стажировку в судах во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и Дармштадте. Затем служил в отделении государственной полиции во Франкфурте-на-Майне. 15 июня 1933 года был зачислен в ряды СС (№ 107970), а в 1935 году — в национал-социалистический союз юристов. 1 мая 1937 года вступил в НСДАП (билет № 5628127) и в том же году получил докторскую степень по праву. В 1938 году сдал второй государственный экзамен в Штутгарте. В том же году принял участие в военных учениях с Отрядами «Мёртвая голова» в Тюрингии. С ноября 1938 по май 1942 года служил в главном управлении полиции безопасности в Берлине.

С мая 1942 года был одним из руководящих офицеров айнзацгруппы C, уничтожившей на Украине почти 100 000 человек. В июне 1942 года был прикомандирован к руководителю полиции безопасности и СД в Киеве, а потом переведён в зондеркоманду 4a. В 1943 года стал командиром полиции безопасности и СД в Днепропетровске. Поскольку Шлирбах во «фронтовом деле оказался весьма успешным и как командир отрядов против партизан обладал необходимой храбростью» его перевели в гестапо города Страсбурга, которое он возглавил в декабре 1943 года. В мае 1944 года Шлирбах подписал присланный из Берлина смертный приговор для всех членов группировки «Альянс», входившей в французское Движение сопротивления. Первоначально арестованных разместили в лагерь Ширмек. Позже в ночь с первого на второе сентября 1944 года 108 членов «Альянса» были казнены. С ноября 1944 по февраль 1945 года занимал должность шефа гестапо в Карлсруэ.

После войны 
В 1946 году британский военный трибунал в Дюссельдорфе приговорил его к 10 годам тюремного заключения за убийства британских парашютистов в Вогезах. 4 апреля 1952 года Шлирбах был освобождён досрочно из тюрьмы в городе Верль, после чего устроился на работу юрисконсультом в гессенскую ассоциацию сберегательных банков. 2 июля 1954 года суд в Меце во Франции заочно приговорил его к смертной казни за военные преступления. ФРГ отказалась его выдавать. Последующие усилия привлечь Шлирбаха к судебной ответственности оказались неэффективными: допрос в 1961 году ничего не дал, так как он отказывался что-либо вспомнить. В 1978 году обвинения против Шлирбаха были опровергнуты в ходе предварительного расследования в Дармштадте.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост во Франции